Ries est un anthroponyme et un toponyme. Il proviendrait du mot latin Raetius (prononcé Résius, Risius), originaire ou concernant la Rhétie, les Rhètes.)

Géographie 

 Nördlinger Ries
 Astroblème du Nördlinger Ries
 Ries (Viechtach), district de la ville de Viechtach, cercle de Regen, Bavière.
 Ries (Passau), district de la ville libre de Passau, Bavière.
 Ries (Graz), arrondissement de la ville autrichienne de Graz.

Patronyme 
 Adam Ries (1492-1559), mathématicien allemand.
 Frédérique Ries, journaliste et femme politique belge.
Johannes Ries (1887-1945), prêtre allemand et résistant au nazisme.
 Julien Ries (1920-2013), cardinal belge, spécialiste de l'anthropologie religieuse.
 Michel Ries (1998-), coureur cycliste luxembourgeois.
 Nikolaus Georg Ries luthier autrichie du .
 Philipp Ries (1989-), coureur cycliste allemand.
 Roland Ries, homme politique français, sénateur (2005-) et maire de Strasbourg (1997-2000 et 2008-).

Ries - Famille de musiciens allemands 
 Adolf Ries Pianiste allemand
 Ferdinand Ries (1784-1838) Compositeur et pianiste allemand
 Franz Ries (1846-1932), Violoniste allemand, compositeur et éditeur de musique.
 Franz Anton Ries (1755-1846), Musicien allemand, Père de Hubert et Ferdinand
 Hubert Ries (1802-1886), Musicien allemand, Père de Franz
 Louis Ries (1830-1913) Violoniste allemand

Notes 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme luxembourgeois